Dit is een lijst van bondscoaches van het Spaans voetbalelftal.

Overzicht
Het Spaanse elftal heeft in totaal 51 bondscoaches gehad sinds de eerste interland in 1920. Francisco Bru was de eerste bondscoach van Spanje en leidde zijn team naar een zilveren medaille op de Olympische spelen van 1920 in Antwerpen, door het Nederlands elftal in de zilveren finale met 3-1 te verslaan.

In de loop der jaren hebben een hoop toptrainers en wereldberoemde oud-voetballers plaats gehad op de Spaanse bank. Grote persoonlijkheden als Ricardo Zamora, Luis Molowny, Ladislao Kubala, Luis Suárez, Luis Aragonés en Vicente del Bosque hebben bijgedragen aan de geboekte successen en aan het groot worden van het Spaanse elftal wereldwijd.

Alle bondscoaches van ‘La Roja’ hadden de Spaanse nationaliteit. Al waren er een aantal die oorspronkelijk afkomstig waren uit andere landen, zoals Eduardo Teus López en Paulino Alcántara (Filipijnen), Ladislao Kubala (Hongarije) en José Santamaría (Uruguay).

Vicente del Bosque is de trainer die het Spaanse elftal het vaakst heeft geleid. Hij zat bij 103 wedstrijden op de bank en is nog actief. Hiervan won hij er 81. Hij is van de bondscoaches met meer dan 10 gespeelde wedstrijden degene met het hoogste winstpercentage (79%). Het Spaanse elftal onder Vicente del Bosque is ook het team dat de meeste goals maakte. Onder zijn bewind scoorde Spanje 236 doelpunten en kreeg het er slechts 71 tegen. Del Bosque is tevens de eerste trainer ooit die de WK-titel, EK-titel en de Champions League heeft gewonnen.

Chronologisch

Statistieken van de bondscoaches van Spanje vanaf het jaar 1960

Spaans voetbalelftal

Spanje
Spaans
Coaches